Cipó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cipó (ort), Bahia, 
 Cipó (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar